Marghescu bzw. Marghescou ist der Familienname folgender Personen:

 Mircea Marghescou (auch: Marghescu, * 1948), französische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin an der Université de Paris
 Sándor Marghescu (1929–2015), Dermatologe, Leiter der Hautklinik Linden und Lehrbeauftragter der Medizinischen Hochschule Hannover

Marghescu bezeichnet:
 Galerie Marika Marghescu, Kunstgalerie in Hannover